

Geografia 
Francia
Mentone (Menton) – comune delle Alpi Marittime
Menthon-Saint-Bernard – comune dell'Alta Savoia

 Stati Uniti d'America
Mentone – città della Contea di DeKalb, Alabama
Mentone – census-designated place della Contea di San Bernardino, California
Mentone – città della Contea di Kosciusko, Indiana
Mentone – capoluogo della Contea di Loving, Texas
 Australia
Mentone, sobborgo di Melbourne

Persone 
 Bernardo di Mentone – santo e religioso italiano
 Domenico Fracassi Ratti Mentone – diplomatico, imprenditore e politico italiano
 Gneo Giulio Mentone – politico romano del V secolo a.C

Altro 
 Crimson Mentone – personaggio della serie animata Due fantagenitori